Санта-Мария-дель-Меркадильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 104 человека (на 2021 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Santa María del Mercadillo

Муниципалитеты Бургоса